«Как стать большим» — советский кукольный мультипликационный фильм для малышей, снятый  году режиссёром Владимиром Дегтярёвым на киностудии «Союзмультфильм». О котёнке, который хотел поскорее вырасти.

Сюжет 
Мультфильм рассказывает про одного маленького котёнка, который очень сильно хотел побыстрее вырасти. Раскладывая по полу кубики, малыш никак не мог найти нужный и поэтому поводу сильно огорчился. С досады котёнок разбросал по полу все игрушки, за что его бабушка горестно покачала головой, и назвала непоседу маленьким. Котёнок выбежал на улицу, но и здесь всерьёз его никто не принимал и каждый давал малышу совет как, по его мнению, побыстрее вырасти.

Медвежонок посоветовал нашему герою залезть на высокое дерево, но там котёнок стал ещё меньше; придорожный гриб уверял, что быстро вырасти можно под дождём, но и этот совет не сделал котёнка больше. Наконец солнышко посоветовало ему убрать свои игрушки, что котёнок с готовностью и сделал. Каково же было его удивление, когда вернувшаяся домой бабушка с радостью сказала что её внук стал уже большим…

Создатели

Роли озвучивали

Видео 
Данный мультфильм был выпущен на VHS (в начале 1990-х) и DVD (2000-е) компанией «Крупный план». При записи была использована цифровая реставрация изображения и звука. Кроме него, на диске также содержались и другие мультфильмы: «Жёлтик», «Про бегемота, который боялся прививок», «Козлёнок, который считал до десяти», «Самый младший дождик», «Заветная мечта», «Слонёнок и письмо», «Кубик и Тобик», «Коротышка — зелёные штанишки»..

 Звук — Русский Dolby Digital 5.1 Stereo; Русский Dolby Digital 1.0 Mono;
 Региональный код — 0 (All);
 Изображение — Standart 4:3 (1,33:1);
 Цвет — PAL;
 Упаковка — Коллекционное издание;
 Дистрибьютор — Крупный План.
 С 1960-х по 1991 годы мультфильм показывали по ЦТ СССР. Также мультфильм выходил в рамке детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». В России мультфильм показывали на 1-м телеканале Останкино с 1992 по 1994 год; на Первом канале в 1995, 1996 году, 1997, 1998 и 1999 года; на РТР до 2000 года; на МТК и ТВ-6 в середине 1990-х. Также показывали на телеканалах ТВ Центр 9 октября 1997 года и другие, REN TV, «СТС», «Домашний», «Столица», «Москва. Доверие», «РТР-Планета», «Петербург 5-й канал», «RTVi», «Детский проект», «7ТВ», ТНТ, ДТВ и других каналах. В 2007—2010 годах мультфильм показывали на каналах «Теленяня» и «Бибигон». В настоящее время выходит на телеканалах «TVCi», «Ностальгия», «Радость моя» «Детский мир», «Детский», «СТС», «Культура», «Перец ТВ» и «Карусель».

Литература 
  Художник Сазонова Т., Прытков Ю. Иллюстрации и текст по мультфильму.

Примечания

Ссылки 
 «Как стать большим» на Мультик.ру
 Архивировано

Кукольные мультфильмы СССР 1967 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Дегтярёва
Мультфильмы по сценариям Генриха Сапгира
Мультфильмы о кошках
Мультфильмы о говорящих животных